Kemallı (Ezine), een dorp in het Turkse district Ezine
Kemallı (Kızılırmak), een dorp in het Turkse district Kızılırmak
Kemallı (Sarıkaya), een dorp in het Turkse district Sarıkaya